Fifty Shades Freed steht für:

 Fifty Shades Freed, Originaltitel von Fifty Shades of Grey – Befreite Lust (Roman), Roman von E. L. James (2012), siehe Shades of Grey #Fifty Shades of Grey – Befreite Lust (Band 3)
 Fifty Shades Freed, Originaltitel von Fifty Shades of Grey – Befreite Lust, US-amerikanischer Film von  James Foley (2018)